Schwanengesang steht für:
 Schwanengesang, das letzte Werk eines Künstlers

Musikalische Werke:
 Schwanengesang (Schütz) (1671), musikalischer Werkzyklus von Heinrich Schütz
 Schwanengesang (Schubert) (1828), Sammlung von Liedern Franz Schuberts

Titel sonstiger Werke:
 Schwanengesang (Pestalozzi) (1825), pädagogische Schrift von Johann Heinrich Pestalozzi
 Kalchas (Tschechow) (1886), Erzählung von Anton Tschechow, Einakter unter dem Titel «Schwanengesang»
 Columbo: Schwanengesang, Episode aus der Filmreihe Columbo (1974)
 Schwanengesang (1982), Studioaufzeichnung von drei Einaktern Anton Tschechows
 Schwanengesang (Film) (Swan Song), US-amerikanischer Film von Benjamin Cleary (2021)
 Die Toten von Salzburg – Schwanengesang, österreichischer Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger (2021)

Siehe auch:
 Swan Song (Begriffsklärung)